Гео́ргий Варта́нович Франгуля́н (; род. 29 мая 1945, Тбилиси, СССР) — советский и российский  армянского происхождения, профессор Международной академии архитектуры.

Академик РАХ (2009; член-корреспондент 2001). Народный художник Российской Федерации (2011). Член Союза художников СССР с 1973 года.

Биография 
Родился 29 мая 1945 года в Тбилиси в старинном районе Сололаки. Место рождения, по словам скульптора, во многом определило его творческий метод и отношение к жизни:«Я родился и вырос в Грузии, в Тбилиси, среди гор. И мое ощущение пространства было воспитано именно там. Когда видишь, что облака плывут ниже тебя, что орлы летают внизу, и ты следишь за их скольжением на фоне гор, за движением воздушных потоков, поднимающегося тумана, тогда и рождаются ощущения, определяющие твою жизнь».

Имеет армянское происхождение.

Бабушка Франгуляна была пианисткой, в доме приветствовалось всё, связанное с искусством. Атмосфера музыки и творчества создавала определённую ауру, формируя особое отношение к жизни и будущий творческий метод скульптора.

В 1956 году семья Франгуляна переехала в Москву. Здесь будущий скульптор поступил в знаменитую физико-математическую «Вторую школу», известную тем, что помимо мощного математического образования давала ученикам широчайший пласт гуманитарных знаний. В то время там преподавали такие мастера отечественной педагогики, как Феликс Раскольников и Израиль Сивашинский. Учитель литературы Раскольников, рискуя статусом и положением, открывал ученикам запрещённых авторов, в том числе одного из любимых писателей Франгуляна — Исаака Бабеля. Спустя годы, работая над памятником писателю, установленном в Одессе в 2011 году, скульптор признавался, что колорит и сущность бабелевского языка во многом его сформировали: «Здесь нет пустых мест, есть невероятная плотность образов и необычный русский язык ….пожалуй, Исаак Бабель — скорее скульптор от литературы»

В школе также работал шекспировед и специалист по античности Владимир Рогов. Инициатива Рогова поставить в школьном театре трагедию Софокла «Филоктет» сыграла решающую роль в определении будущей профессии. В подарок режиссёру Франгулян вылепил статуэтку Филоктета. Случайно увидев статуэтку, друг семьи, скульптор Михаил Смирнов дал ей высокую оценку, открыв Франгуляну двери в мир искусства.

В 1964 году поступил на отделение скульптуры Высшего художественно-промышленного училища имени Строганова. В Строгановке Георгий Франгулян воспитывался на пересечении двух школ — Георгия Мотовилова и Александра Матвеева, чьи ученики преподавали пластическое искусство (этюд, лепка фигуры). Однако поступить с первого раза в училище будущему скульптору не удалось. В отличие от ребят, окончивших средние специальные заведения, Франгулян поздно начал заниматься и не был достаточно подготовлен, поэтому пришлось ещё год активно работать, обучаясь ремеслу рисовальщика. Как впоследствии отмечал скульптор, это сыграло существенную роль в осмыслении профессии. Каждый художник должен быть идеальным рисовальщиком, потому что ремесло формирует личный почерк, определяющий художника как индивидуальность. И только впитав в себя все этапы развития мирового искусства, можно стать его частью.

Ещё учась в Строгановке, Франгулян стал постоянным участником отечественных и международных художественных выставок. На протяжении творческого пути скульптор принял участие более чем в 100 выставках.

В 1983 году создал первое в СССР авторское литейное производство. В то время в СССР существовала монополия на цветные металлы, отлить скульптуру из бронзы было возможно только на государственных предприятиях, а возможность попасть туда без специального госзаказа была исключена. Однако в 1982 году, после посещения симпозиума по литью в Венгрии, Франгулян попал под обаяние процесса и во дворе своей мастерской построил собственный литейный цех. Желание творить было сильнее обстоятельств, художник рискнул и первым в СССР стал самостоятельно отливать бронзовые скульптуры, подчиняясь только своим убеждениям и желаниям.

Георгий Франгулян работает в жанре станковой и монументальной скульптуры с различными материалами, в том числе бронзой, мрамором, деревом, керамикой, если нужно, использует воск, стекло, зеркала и даже воду. Особое место в творчестве Франгуляна занимает графика.

Одной из граней графического творчества художника является созданная им оригинальная техника восковых рисунков, отдаленно напоминающая технику энкаустики. В ней работали древние египтяне, создавая знаменитые фаюмские портреты. В своей авторской технике художник использует графит, тушь, акварель и расплавленный воск. Такое сочетание как бы оживляет бумагу, дает возможность создавать на плоскости пластически-подвижные образы.

В 1990-е годы Георгий Франгулян создал новый жанр, который условно можно назвать «скульптурным дизайном» — оригинальные по своему образному воплощению функциональные вещи (серия «Часы», 1993 г., бронза, позолота, серебрение, полудрагоценные камни).

Широкой публике Франгулян известен своими монументальными работами в разных городах России и бывшего СССР, а также в Венгрии, Болгарии, Италии, Бельгии.

Творчество

Мастерская 
Предмет отдельного интереса представляет собой мастерская художника, расположенная в старинном бревенчатом особняке недалеко от Арбата. Когда-то в соседнем доме работал Илья Репин, а Валентин Серов брал здесь уроки рисования. Помимо пространства мастерской, во дворе расположен литейный цех и галерея скульптурных и живописных произведений. Уникальное, живое пространство, созданное художником, несёт атмосферу прекрасного мгновения жизни, искру эмоции, абсолютной победы над повседневностью.

Во всех произведениях Франгуляна сочетается проникновенный лиризм и трезвый расчёт, тонкая интуиция и высокая профессиональная культура, открытое жизнелюбие и склонность к профессиональному анализу. Фраза скульптора — эпиграф к каталогу выставки, проходившей в Академии художеств — определяет творческое кредо художника: «Можно разрушить храм, но каждая его часть будет нести в себе дух созидания».

В 2021 году Георгий Франгулян открыл собственную некоммерческую галерею. В просторном двухуровневом помещении, расположенном по адресу: Погодинская улица, дом 2, представлено более 150 работ, в том числе графика и живопись, раскрывающие полувековой период деятельности скульптора. Отдельным блоком в галерее экспонируются эскизы и черновые наброски монументальных работ и памятников, установленных в Москве и других городах мира.

Ежемесячно Георгий Франгулян проводит в галерее бесплатные экскурсии для всех желающих.

Монументальное творчество

Основные монументальные работы 
 1977 — «Венок славы», мемориальный комплекс «Бульвар Героев», Новокузнецк (бронза).
 1986 — фонтан «Кан и Енисей», Зеленогорск (бронза).
 1990 — «Распятие» для собора Святого Франциска, Равенна, Италия (бронза, освящено Ватиканом).
 1994 — аллегорические фигуры на здании Российской академии наук, Москва (бронза).
 1998 — памятник Петру I (Антверпен), Бельгия (бронза).
 1999 — памятник Александру Пушкину, Брюссель, Бельгия (бронза).
 2002 — памятник Булату Окуджаве, Москва, Арбат (бронза).
 2004 — памятник Елизавете Петровне, Балтийск (бронза).
 2005 — Памятник Валерию Харламову, Московская область, г. Клин, Ледовый дворец имени Валерия Харламова, бронза, гранит.
 2006 — памятник Араму Хачатуряну, Москва, Брюсов переулок (бронза).
 2007 — «Ладья Данте», Венеция (бронза).
 2011 — памятник Борису Ельцину, Екатеринбург (мрамор).
 2011 — памятник Иосифу Бродскому, Москва (бронза).
 2011 — памятник Исааку Бабелю, Одесса, (бронза).
 2014 — скульптурная композиция «Белый город», Москва (нержавеющая сталь).
 2015 — памятник Дмитрию Шостаковичу, Москва, возле входа в Дом музыки, Космодамианская набережная (бронза).
 2015 — памятник Альберту Эйнштейну, Иерусалим (бронза).
 2017 — монумент «Стена скорби», Москва, пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы (бронза, гранит, камень).
 2018 — памятник Анатолию Тарасову, Москва, Ленинградский проспект.
 2018 — памятник Михаилу Афанасьевичу Булгакову, Москва, Большая Пироговская улица.
 2019 — памятник Евгению Примакову, Москва, Смоленская-Сенная площадь.
 2021 — памятник Каро Алабяну, Москва (бронза).
 2022 — памятник Самуилу Маршаку, Москва, Лялина площадь (бронза)

Мемориальные доски 
 2006 — Мемориальная доска Дмитрию Лихачёву. Москва, редакция журнала «Наше наследие», 1-й Неопалимовский пер., дом 4, бронза.
 2012 — Мемориальная доска Роберту Рождественскому. Москва, ул Тверская, дом 9, бронза.
 2013 — Мемориальная доска Сергею Михалкову. Москва, Поварская улица, дом 35, бронза.
 2013 — Мемориальная доска Варламу Шаламову. Москва, Чистый переулок, дом 8, бронза.
 2015 — Мемориальная доска академику Герману Тараканову. Москва, здание Российского Государственного Аграрного Университета — МСХА им. К. А. Тимирязева (ул. Тимирязевская, 49), бронза.
 2018 — Мемориальная доска Сергею Капице. Москва, Ленинский проспект, 13, (бронза).
 2021 — Мемориальная доска Ирине Антоновой. Москва, главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина (Волхонка, 12), мрамор, бронза.
 2022 — Мемориальная доска Ирине Антоновой. Москва, Покровский бульвар, 14/5, бронза, 2022 г.
 2022 — Памятный рельеф В.Ф. Овчинникову. Москва, Лицей «Вторая школа» (ул. Фотиевой, 18), бронза, 2022 г.

Скульптуры 
 1967 — Бюст Огняна Михайлова (Найдова-Железова), Московская область, 67-й км Киевского шоссе под Наро-Фоминском, бронза.
 1999 — Георгий Победоносец. Территория завода «РИАТЭКС», Угрешская 33, бронза.
 2001 — Тумба-Юхансон, Москва, Московский городской гольф-клуб, ул. Довженко, 1, бронза.
 2011 — Памятник Дмитрию Лихачёву, Москва, Атриум Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино — ул. Николоямская, д. 1, бронза.
 2012 — Кубы — скульптурная композиция на фасаде здания банка «Центрокредит», Москва, ул. 1812 года.
 2013 — Бюст Чингиза Айтматова, Москва, Атриум Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино — ул. Николоямская, д. 1, бронза.
 2013 — Бюст Егора Гайдара, Москва, Атриум Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино — ул. Николоямская, д.1, бронза.
 2018 — Памятник Михаилу Булгакову. Москва, на Большой Пироговской улице.

Надгробия 
На Новодевичьем кладбище:
 1965 — скульптору Георгию Мотовилову.
 1983 — генералу Б. Гордовикову, бронза.
 1999 — пианисту Святославу Рихтеру, гранит.
 1999 — Александру, Любови и Нине Зархи, гранит.
 2002 — академику Борису Раушенбаху.
 2008 — первому Президенту России Борису Ельцину, белый мрамор, голубая византийская мозаика, красный порфир.
 2014 — музыканту Дмитрию Шебалину.
 2021 — кинорежиссёру Георгию Данелии, мрамор, диабаз.

На Ваганьковском кладбище:
 2001 — поэту Булату Окуджаве, гранит.
 2003 — Кристине Курбатовой, Арсению Куриленко.
 2009 — музыканту Валентину Берлинскому.
 2010 — Раисе Беджамовой.
 2012 — пианисту Владимиру Крайневу.

На Востряковском кладбище:
 2008 — Эрнесту Куснировичу, бронза, мрамор.
 2012 — актёру Яну Арлазорову.

На Троекуровском кладбище:
 2009 — А. Юмашевой.
 2009 — скульптору Лазарю Гадаеву.
 2011 — актёру Евгению Веснику, мрамор.
 2019 — Владимиру Садовому, гранит, бронза.

На Армянском кладбище:
 1995 — семье Франгулянов.
 2000 — Рудольфу Оганову.
 2000 — Киму Хачатуряну, гранит.
 2016 — Татевосу Суринову, бронза.

На Донском кладбище:
 2012 — Леониду Мильграму и Мирелле Пасторэ, бронза.

Станковое творчество 
Одна из главенствующих тем в станковом творчестве художника — тема обнажённой натуры. Это одиночные или парные композиции преимущественно в бронзе, реже в камне, дереве и керамике, детализированные или наоборот, неизменно экспрессивные по выраженному в них движению.

Основные станковые работы:
 Серия фигурок «Чертики», керамика, 1965 г.
 «Античный цикл», 1980 г. (Государственная Третьяковская галерея)
 Натюрморты с включением конных статуй, 2001 г. (собрание автора)

Авторские знаки и премии 
 Знак музыкального фестиваля «Crescendo»
 Премия «Выбор» правозащитного движения «Сопротивление»
 Премия имени раввина Иммануэля Якобовица Конференции Европейских Раввинов (CER) — Тора из литого серебра
 Поэтическая премия Московский счёт — бронзовая «Арка»
 Премия журнала Огонёк — «Лучший вратарь года»
 Серия подарков для членов правительства и глав государств
 Медаль Данте биеннале мелкой пластики на тему Божественной комедии Данте в Равенне
 Медаль международного конкурса Сергея Михалкова «Сегодня — дети, завтра — народ»

Работы скульптора находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в Государственном Русском музее, в музеях Сочи, Томска, Тбилиси, Тамбова, Бердянска, Калининграда, а также за рубежом — в Австрии, Венгрии, Болгарии, Италии и др. В частных собраниях России, Италии, Германии, США, Франции, Швеции, Испании, Венгрии, Чехии, Болгарии, Австралии, Англии, Японии.

В фойе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина установлен памятник А. С. Пушкину работы скульптора (1983).

Основные выставки 
 1967 — Первое участие в художественной выставке в Москве
 1984 — участие в Молодёжном соборе в Париже (Франция)
 1986 — «Московские скульпторы» в Национальной галерее Болгарии
 1990 — «В саду Миллеса», Стокгольм (Швеция)
 1990 — «50 anos de arte sovietico», Барселона (Испания)
 1991 — выставка под эгидой Юнеско в Спаццио-центре, (Флоренция, Италия)
 1992 — «Сказка о хлебе и слезах», Любляна (Югославия)
 1993 — Персональная выставка «Скульптура Франгуляна» Российская академия художеств, Москва
 1993 — Персональная выставка «Rome» Палаццо Альбертони, Рим (Италия)
 1994 — «Жизнь. Любовь. Смерть», Бордигера (Италия)
 1994 — Персональная выставка в г. Кольмар (Франция).
 1994 — «Белая скульптура и рисунок». Персональная выставка Галерея «Московская палитра», Москва
 1998 — Персональная выставка в галерее Катрин Альтин, Антверпен (Бельгия)
 1999 — Персональная выставка на Гран плац, Брюссель (Бельгия)
 2001 — «Иисус Христос» Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 2002 — Персональная выставка в редакции журнала «Наше наследие», Москва
 2002 — Выставка, посвященная А. С. Пушкину, Государственный музей А. С. Пушкина, Москва
 2006 — Персональная выставка «Георгий Франгулян. Пространство скульптуры» ГМИИ имени А. С. Пушкина, Москва
2019 — Персональная выставка "Георгий Франгулян. Твердая линия", Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Награды 
 1979 — Серебряная медаль им. Грекова за Мемориальный комплекс в Новокузнецке
 1982 — «Гран-при» Международного конкурса малой пластики (Ньиредьхаза, Венгрия)
 1986 — Орден «Знак Почёта»
 1987 — «Гран-При» Международного конкурса скульптуры (Познань, Польша)
 1988 — Приз жюри Международного конкурса скульптуры Центра «Дантеско» (Равенна, Италия)
 1990 — Золотая, серебряная и бронзовая медали центра «Дантеско» (Равенна, Италия)
 1996 — Серебряная медаль Российской академии художеств
 1998 — Золотая медаль Российской академии художеств
 1999 — Диплом Российской академии художеств
 1999 — Золотая пушкинская медаль Союза художников Российской федерации
 1999 — Медаль муниципалитета Антверпена, Бельгия
 2004 — Заслуженный художник Российской Федерации (20 мая 2004 года) — за заслуги в области искусства
 2011 — Высший орден Российской Академии художеств Золотой крест
 2011 — Народный художник Российской Федерации (19 мая 2011 года) — за большие заслуги в области изобразительного искусства
 2015 — Медаль Российской Академии художеств «За заслуги перед Академией»
 2015 — Золотая медаль Союза художников России «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России»
 2015 — Орден «Серебряный крест» Общероссийской общественной организации «Союз армян России»
 2015 — Медаль Мовсеса Хоренаци (Армения) — за выдающиеся творческие достижения в областях армянской культуры, искусства, литературы, образования, гуманитарных наук
 2017 — Юбилейная медаль в память 100-летия геноцида армян
 2019 — Орден Дружбы (29 апреля 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Литература 
 Ольга Костина. Скульптура Франгуляна. Трилистник. Москва. 2006. С. 6—26 — Сайт скульптора Г. Франгуляна.
 Ольга Костина. «Посвящение в скульптуру» — на сайте журнала «Наше наследие» Искусство Георгия Франгуляна
 Аграновская М. Возвращение к бронзе // Творчество, № 2, 1988
 Светлов И. Античный цикл Георгия Франгуляна // Декоративное искусство, № 9, 1981* журнал «Ереван» № 6 (55) июнь 2010 г.
 журнал «Культ личностей» март-апрель 1999 г.
 журнал «Де факто» 02.2013 № 02(14)

Ссылки 

 «Я отравился бронзовым литьем».  Скульптор Георгий Франгулян — о том, как переживаемые миром катаклизмы повлияют на культуру // Огонёк, 08.06.2020

 Российская Академия Художеств. Члены Академии
 Государственная Третьяковская галерея
 Журнал «Русское искусство» Пространство скульптуры
 Телеканал Культура. Георгий Франгулян — Бесконечный процесс творчества
 Телеканал Культура. Георгий Франгулян работает над памятником Бродскому
 Александр Рюмин. «Бремя красоты» — на сайте журнала «Наше наследие» Творческий метод скульптора Георгия Франгуляна
 Галерея MustART
 Персона
 Человек дня — московский скульптор Георгий Франгулян

Художники России XX века
Современные художники России
Действительные члены РАХ
Члены Союза художников СССР
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Члены Московского Союза художников
Скульпторы Москвы
Скульпторы Российской Федерации
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XXI века
Скульпторы XX века
Художники России XXI века
Художники Москвы